James Houck est un nom pouvant désigner:

 (1940-2015), professeur américain d'astronomie 
 (né en 1958), vice-amiral et juge de marine américain

Voir aussi

Houck, James